Martinovići je lahko:
 Martinovići, Glina (Hrvaška)
 Martinovići, Župa dubrovačka (Hrvaška)
 Martinovići, Črna gora